Great Falls è il nome di diverse città degli Stati Uniti d'America:
 Great Falls, città del Montana;
 Great Falls, città della Carolina del Sud;
 Great Falls, città della Virginia.